Flunger ist der Familienname von:

 Elisabeth Flunger (* 1960), luxemburgische Improvisationsmusikerin
 Sandra Flunger (* 1982), österreichische Biathletin